Mount Robertson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Robertson, Västantarktis, 
 Mount Robertson (berg i Antarktis, lat -72,57, long 170,20),

Kanada 

 Mount Robertson, Kanada, berg i Alberta och  British Columbia,